Ел Пантеон има више значења:

 Ел Пантеон (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Пантеон (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пантеон (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пантеон (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пантеон, Охо де Агва дел Гвамучил (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пантеон (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пантеон (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пантеон (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пантеон (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику